Horváth Iván (1935) festő
 Horváth Iván (1935) gépészmérnök
 Horváth Iván (1940–2002) költő
 Horváth Iván (1948) irodalomtörténész
 Horváth Iván diplomata